Qeqertap Saqqaa bezeichnet:
 Qeqertap Saqqaa (Sund, Narsaq), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qeqertap Saqqaa (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland